Alleanza Nazionale – partito politico italiano di destra attivo da 1994 al 2009, successore del Movimento Sociale Italiano
 Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale – partito politico italiano di destra attivo dal 2012, che eredita nome e simbolo di Alleanza Nazionale
 Alleanza Nazionale per la Libertà – movimento antifascista e monarchico italiano attivo dal 1928 al 1931
 Alleanza Nazionale Sammarinese – partito politico di destra della Repubblica di San Marino nato nel 2001
 Alleanza Nazionale Somala – partito politico della Somalia fondato nel 1992 da Mohammed Farah Aidid
 Alleanza Nazionale Egiziana – coalizione politico egiziana del 2012
 Alleanza Nazionale – partito politico giapponese filofascista attivo dal 1932 al 1941
 Alleanza Nazionale – partito politico olandese attivo dal 2003 al 2007
 Alleanza Nazionale Bulgara – partito politico bulgaro
 Alleanza Nazionale – partito politico lettone fondato nel 2011